Рина́льди () — распространённая итальянская фамилия.

 
 Ринальди, Анжело (род. 1940) — французский романист, критик и журналист.
 
 Ринальди, Данило (род. 1986) — сан-маринский футболист.
 Ринальди, Джованни (1840—1895) — итальянский композитор.
 Ринальди, Джордан (род. 1987) — американский боец ММА.
 Риналди, Жилмар (род. 1959) — бразильский футболист, футбольный агент, спортивный чиновник.
 Риналди, Кэти (род. 1967) — американская теннисистка, теннисный тренер и телекомментатор.
 Ринальди, Ринальдо (1793—1873) — итальянский скульптор.
 Ринальди, Федерико (род. 1989) — сан-маринский футболист. Брат Данило Ринальди.

См. также 
 Ринальд